

Aziende
Kathrein-Werke – azienda tedesca di elettronica
Kathrein Privatbank – banca austriaca fondata nel 1924 da Karl Kathrein

Persone 
Anton Kathrein – imprenditore tedesco
Karin Kathrein – giornalista austriaca
Satyam S. Kathrein – autore tedesco
Theodor von Kathrein (1842-1916) – politico austriaco
Werner Kathrein – docente tedesco

Altro 
 Kathrein – variante in lingua tedesca del nome Katharina

Pagine correlate 
Sankt Kathrein